Ка де Гати може бити:
 Ка де Гати (Кремона), насеље у округу Кремона, у Италији
 Ка де Гати (Модена), насеље у округу Модена, у Италији